Prospect Heights Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prospect Heights Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 90001344
 Prospect Heights Historic District (New York), ID-Nr. 83001698